Dagteller, een kilometerteller die steeds handmatig op nul kan worden gezet
Tripmeter (band), een band uit Japan